Александр Проханов:
 Проханов, Александр Андреевич (род. 1938) — советский, русский писатель, журналист и прозаик, сценарист, общественный деятель. Внук А. С. Проханова.
 Проханов, Александр Степанович (1870—1912) — молоканский богослов, основатель и первый главный редактор журнала «Духовный христианин». Родной брат И. С. Проханова, дед А. А. Проханова.